Pampa steht für:

 Pampa, Grasland und Ökoregion in Südamerika
 Pampas, indigenes Volk aus der Pampa-Region, siehe Het

Orte:
 Pampa (Texas), Vereinigte Staaten von Amerika
 Pampa (Virginia), Vereinigte Staaten von Amerika
 Pampa (Washington), Vereinigte Staaten von Amerika
 La Pampa (Córdoba), Argentinien
 La Pampa (Tarija), Bolivien

Schiffe: 
 Pampa (Schiff, 1891), deutscher Frachtsegler
 Pampa (Schiff, 1906), französisches Passagierschiff
 Pampa (Schiff, 1923), Hilfsschiff der argentinischen Marine

sonstige geographischen Objekte:
 Pampa de Achala, Hochebene in Sierras de Córdoba, Argentinien
 Pampa del Tamarugal, tektonische Senke in Chile
 Provinz La Pampa, Provinz von Argentinien
 Windpark Pampa, Windpark in Uruguay
 Pampa-Passage, Meerenge im Palmer-Archipel, Antarktis
 Pampa Island, Insel im Palmer-Archipel, Antarktis

Sonstiges:
 Pampa Bulldog, in Argentinien gebauter Ackerschlepper
 Pampa Records, Plattenlabel für elektronische Musik
 Pampa (Bier), Bier in Guinea-Bissau
 La Pampa Festival, Musik-Festival in Görlitz-Hagenwerder (2008 bis 2010)
 FMA IA 63 Pampa, Flugzeug
 in der deutschen Sprache der Spitzname für eine an Freizeit- und Kulturangeboten ereignisarme Region
 Pampa Power, ein Rockkonzert in hessischer Mundart im Jahr 1984
 Pampa (Gattung) eine Gattung der Kolibris

Pampa ist der Name folgender Personen:
 Adikavi Pampa, kanadischer Poet 

Die Abkürzung PAMPA steht für:
 Parallel Artificial Membrane Permeation Assay, Methode zur  Bestimmung des Arzneistofftransportes durch einen Filter

PAMPA